Ха́кетт, Хэкетт ():

Фамилия 
 Хэкетт, Грант (род. 1980) — австралийский пловец.
 Хэкетт, Джон (род. 1955) — британский музыкант (флейтист, гитарист) и автор песен, младший брат гитариста Стива Хэкетта.
 Хакетт, Джоан (1934—1983) — американская актриса
 Хэкетт, Семой (род. 1988) — тринидадская легкоатлетка.
 Хэкетт, Стив (род. 1950) — британский гитарист и автор песен.

Топоним 
 Хакетт — город, расположенный в округе Сибасчен (штат Арканзас, США).
 Хакетт — район в округе Северная Канберра города Канберра, столицы Австралии.